Мастур — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мастур, Мустафа — иранский писатель-прозаик, исследователь, переводчик.
 Мастур, Хашим (род. 1998) — марокканский футболист, нападающий.